Golden Spin of Zagreb 2018 – dziesiąte, a zarazem ostatnie zawody łyżwiarstwa figurowego z cyklu Challenger Series 2018/2019. Zawody rozgrywano od 5 do 8 grudnia 2018 roku w hali Dom Sportova w Zagrzebiu.

Wśród solistów zwyciężył Amerykanin Jason Brown, zaś wśród solistek jego rodaczka Bradie Tennell. W parach sportowych triumfowali Rosjanie Alisa Jefimowa i Aleksandr Korowin, zaś w parach tanecznych Kanadyjczycy Piper Gilles i Paul Poirier.

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Przypisy

Bibliografia 
 

2018
2018 w łyżwiarstwie figurowym
2018 w Chorwacji